Svart katt eller svarta katten kan syfta på:

 Svart katt – en tamkatt med helsvart päls

Kultur 
 Den svarta katten (novell) – novell från 1843 av Edgar Allan Poe
 Den svarta katten – film från 1934 med Bela Lugusi
 Mysteriet svarta katten – amerikansk film från 1941
 Svart katt, vit katt – fransk/tysk/serbisk romantisk komedi från 1998, originaltitel Crna mačka, beli mačor

Geografi 
 Svart katt eller Schwarze Katz på tyska – smeknamn på område i den tyska vinodlingsregionen Mosel.

Företag 
 Svarta Katten (biograf) – en tidigare biograf på Norrmalm i Stockholm
 Svarta Katten – konditori i Kungälv verksamt sedan 1962

Se även 
 Black Cat (olika betydelser)
 Chat Noir, flera betydelser